Омельник — название нескольких сёл и реки на Украине. Все названия происходят от местечка Омельник Кременчугского уезда Полтавской губернии.

Топонимы 
 Омельник — село, Кременчугский район, Полтавская область.
 Омельник — село, Онуфриевский район, Кировоградская область.
 Омельник — село, Ореховский район, Запорожская область.

Гидронимы 
 Омельник — река в Пятихатском районе Днепропетровской области, правый приток Днепра.
 Омельник — река в Кировоградской области, правый приток Днепра.
 Омельник — река в России и Украине, правый приток Псёла.

См. также 
 Новые Омельники (башк. Яңы Омельники) — деревня в Миякинском районе Башкортостана, Россия.